Зиссах () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Зиссах.

Округ входит в кантон Базель-Ланд. Занимает площадь 138,29  км². Население 32 497 чел. Официальный код  —  1304.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа Базель-Ланда